Free verse ist in der englischen und amerikanischen Literatur die Bezeichnung für freie Verse, also Verse, die weder metrisch geregelt sind noch Reimbindung aufweisen und typischerweise auch nicht in regelmäßige Strophen gegliedert sind.

Vers
Literatur (Englisch)